De Nederlandske Antiller deltog første gang i olympiske lege under sommer-OL 1952 i Helsingfors og deltog i de fleste sommerlege indtil nationens opløsning 10. oktober 2010. Nationen deltog to gange i vinterlegene, i 1988 i Calgary og 1992 i Albertville.

Efter nationens opløsning deltog udøvere fra de fem øer i sommer-OL 2012 i London som uafhængige deltagere under olympisk flag.

Medaljeoversigt

Eksterne henvisninger 
 Nederlandske Antillers OL-statistik  på Sports-reference.com

Nederlandske Antiller ved sommer-OL
Nederlandske Antiller ved vinter-OL
OL